Gaius Julius Caesar är ett namn som burits av flera romare, bland andra:

* Gaius Julius Caesar (praetor 92 f.Kr.) (död 85 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Julius Caesar (100 f.Kr.–44 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Julius Caesar Octavianus (63 f.Kr.–14 e.Kr.), romersk politiker
 Gaius Julius Caesar Strabo Vopiscus (död 87 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Caesar (20 f.Kr.–4 e.Kr), dotter- och adoptivson till Augustus

Se även 
 Cajus Julius Caesar (född 1951), tysk politiker